Carychium är ett släkte av snäckor som beskrevs av Otto Friedrich Müller 1774. Enligt Catalogue of Life ingår Carychium i familjen Carychiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen dvärgsnäckor.

Carychium är enda släktet i familjen Carychiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sötvattenslungsnäckor
Carychium